En wagon, nouvelle de Guy de Maupassant (1885)
 En wagon, nouvelle d'Anton Tchekhov (1885)